Wesley Petermann (* 23. März 1994 in Sorocaba, Brasilien) ist ein Schweizer Modedesigner und Unternehmer, der besonders durch seine auffälligen Pelzdesigns bekannt wurde. Seine Mode wird unter dem Label WISLY vertrieben. Seit April 2020 ist der Firmensitz Leipzig.

Leben 

Petermann (gebürtiger Hudson) wuchs als Waise in Brasilien auf. Im Alter von drei Jahren wurde er mit seinen zwei Brüdern von der Schweizer Familie Petermann adoptiert.

In seiner Jugend interessierte er sich für das Schauspiel und nahm im Alter von 15 Jahren ersten Schauspielunterricht. Dabei entdeckte er seine Leidenschaft zur Selbstinszenierung und sein Interesse für Mode.

Er verließ die Schweiz, um in Stuttgart auf einer privaten Modeschule eine Ausbildung als Modedesigner zu absolvieren. Dort hatte er erste Kontakte zum Material Pelz und fand hier seine Leidenschaft. Um diese zu vertiefen, fügte er eine abgeschlossene Ausbildung zum Kürschner in Rötha bei Leipzig an.

Bereits mit 16 Jahren präsentierte Petermann in seiner Schweizer Heimat auf eigenen Modeschauen erste Entwürfe. Markantes Kennzeichen Petermanns war bis 2018 seine Frisur, die an Marge Simpson und Grace Jones erinnerte. 2014 schaffte er es mit seinen Designs bis zur New York Fashion Week. Es folgten zahlreiche Fernsehauftritte auf den deutschen Fernsehsendern RTL und VOX und im Schweizer SRF.

Seine mediale Präsenz verschafften Petermann Kontakte zu Musik- und Fernsehstars. 2016 stattete er unter anderem den Schweizer Musiker DJ Antoine für sein Album „Provocateur“ aus. Es folgten weitere Arrangements für die Ausstattung von Musikern, im Jahr 2018 mit Kostümen für die Musiktour von Stefflon Don.

Seit 2019 bietet Wesley Petermann, gemeinsam mit Udo Meinelt & Söhne, als Erster in der Bundesrepublik Einsteigerkurse zur Verarbeitung von Fellen an.

Kritiken 
Petermann steht wegen seiner Pelzmode häufig in der Kritik von Tierschützern. Er setzt jedoch nach eigenen Angaben für seine aufwendigen Bühnenoutfits ausschließlich gebrauchte Pelze ein.

Weblinks

Einzelnachweise 

Modedesigner
Schweizer
Geboren 1994
Mann
Kürschner
Pelzhändler